Кубок Англии 1997/98 — 117-й розыгрыш розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержал «Арсенал», обыгравший «Ньюкасл Юнайтед» в финальном матче со счётом 2:0.

Календарь

Первый раунд 
К клубам, прошедшим раунды квалификации низших дивизионов присоединяются клубы Второго и Третьего дивизионов.
Матчи были сыграны 14, 15 и 16 ноября. Переигровки — 25 и 26 ноября.

Второй раунд 
Матчи были сыграны 5, 6 и 7 декабря. Переигровки — 15, 16 и 17 декабря.

Третий раунд 
В этом раунде в борьбу за кубок включаются команды из Чемпионшипа и Премьер-лиги.
Матчи были сыграны 3, 4 и 5 января. Переигровки — 13 и 14 января.

Четвёртый раунд 
Матчи были сыграны 24, 25 и 26 января. Переигровки — 3 и 4 февраля.

Пятый раунд 
Матчи были сыграны 13, 14 и 15 февраля. Переигровки — 25 февраля.

Шестой раунд 
Матчи были сыграны 7 и 8 марта. Переигровки — 17 марта.
Вулверхэмптон Уондерерс и Шеффилд Юнайтед — команды, не представляющие Премьер-лигу, пробились в полуфиналы розыгрыша кубка

Переигровки 

Шеффилд Юнайтед победа 3-1 по пенальти.

Арсенал победа 4-3 по пенальти.

Полуфиналы 
Оба полуфинальных матча были сыграны 5 апреля на нейтральных аренах.
Представители Чемпионшипа потерпели поражение и кубок разыграли между собой представители Премьер-лиги.

Финал 

Победа «Арсенала» над «Ньюкасл Юнайтед» на «Уэмбли» 16 мая 1998 года дата принесла «канонирам» второй золотой «дубль» в истории клуба.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1997
Англия
Футбол в Европе в 1997 году
Футбол в Европе в 1998 году
Спорт в Великобритании в 1997 году
Спорт в Великобритании в 1998 году